Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 406 dans le monde.

 Route fédérale 406 en Allemagne
 RS-406 au Brésil
 Autoroute 406 en Ontario, Canada
 Route 406 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 406 en France
 Autoroute A406 en France
 Route régionale 406 en Slovénie